Gampong Blang (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Gampong Blang (Langsa Kota), een plaats in Indonesië
Gampong Blang (Meuraxa), een plaats in Indonesië
Gampong Blang (Simpang Ulim), een plaats in Indonesië
Gampong Blang (Pandrah), een plaats in Indonesië